Ellerbe ist der Familienname folgender Personen:

 Dannell Ellerbe (* 1985), US-amerikanischer Footballspieler
 Dawn Ellerbe (* 1974), US-amerikanische Leichtathletin
 J. Edwin Ellerbe (1867–1917), US-amerikanischer Politiker
 William Haselden Ellerbe (1862–1899), US-amerikanischer Politiker

Ellerbe bezeichnet außerdem:

 Ellerbe (North Carolina), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten